Cazenovia puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Cazenovia, pueblo del Estado de Nueva York;
Cazenovia, villa en el Estado de Nueva York;
Cazenovia, villa en Wisconsin;
Municipio de Cazenovia, en Illinois;